Mozilla désigne avant tout la Fondation Mozilla présidée par Mitchell Baker. La fondation a déposé la marque Mozilla en 2006. À but non lucratif, elle est guidée par le manifeste Mozilla, qui tâche de préserver le choix et l’innovation sur internet. Elle gère le développement et l’implantation d’une série de logiciels libres et de technologies. 

Mozilla désigne aussi la Communauté Mozilla, maître d'œuvre, supportée et organisée par la Mozilla Foundation. 

Par métonymie, le mot « Mozilla » peut faire référence aux éléments suivants :

Organisations 
 Mozilla Foundation, fondation à but non lucratif à l’origine des logiciels et projets Mozilla ;
 Mozilla Corporation, filiale commerciale de la Mozilla Foundation ;
 Mozilla China, entreprise Beijing Mozilla Online Ltd, visant à promouvoir et diffuser les logiciels de Mozilla en Chine ;
 Mozilla Europe, association loi de 1901 créée en  et dissoute en  visant à développer, promouvoir et diffuser les logiciels de Mozilla en Europe ;
 Mozilla Information Trust Initiative (MITI), créée en 2017 pour crédibiliser le net et combattre les fausses informations ;
 Mozilla Japan, créée en 2004 visant à développer, promouvoir et diffuser les logiciels libres Mozilla au Japon ;
 Mozilla Messaging Inc, filiale de la Mozilla Foundation dédiée au développement et marketing de Mozilla Thunderbird. À la dissolution de Messaging en , son personnel et ses projets rejoignent la  Mozilla Corporation.

Logiciels 
 Mozilla, communauté développant des logiciels libres, issus de Netscape Navigator, sous contrôle de la Mozilla Foundation ;
 Bugzilla, logiciel libre de système de suivi de problèmes avec interface web, développé et utilisé par l'organisation Mozilla ;
 Firefox OS, système d'exploitation mobile libre et destiné aux objets connectés proposé et développé par la Mozilla Corporation ;
Firefox Reality, navigateur libre et gratuit pour les casques VR autonomes ;
 Mozilla application framework ou Plateforme Mozilla, ensemble des techniques pour logiciels Mozilla : moteurs d'écriture et de présentation de pages internet, interfaces graphiques et de programmations applicatives ;
Mozilla Application suite, suite logicielle reprise par SeaMonkey ;
Mozilla Composer, éditeur HTML graphique, libre et gratuit de la suite Mozilla inclus dans SeaMonkey ;
Mozilla Extension, modules complémentaires de la suite de logiciels Mozilla ;
 Mozilla Firefox, navigateur libre et gratuit ;
 Mozilla Hubs, plate-forme de collaboration virtuelle ;
 Mozilla Lightning, calendrier sous forme d'extension pour Thunderbird et SeaMonkey ;
 Mozilla Persona, nommé à l'origine BrowserID, est un mécanisme d'identification sécurisé pour le Web mis au point par Mozilla ;
 Mozilla Sunbird, version indépendante et autonome de Mozilla Calendar développé par la Mozilla Foundation ;
Mozilla Thunderbird, messagerie et développement de messagerie libre et gratuite ;
Mozilla VPN; un réseau privé virtuel ; 
Pocket, service d'archivage et de consultation de contenu web
 Rust (langage), langage de programmation compilé multi-paradigme conçu et développé par Mozilla Research.

Principes 
 Manifeste Mozilla, les principes fondamentaux de Mozilla.

Licence 
 Mozilla Public License ou MPL est une licence libre créée par Netscape. Mozilla utilise toujours la MPL dans sa version 2.0.

Logos 
 Logos de Mozilla Firefox, évolutions des logos de Firefox depuis 2004 ;
 Logotype de la Fondation Mozilla

Mascotte 
 Mozilla, nom de l'ancienne mascotte de Netscape Communications.

Évènements 
 Mozilla Festival ou MozFest : depuis 2010, Mozilla organise tous les ans en un endroit différent le MozFest consacré à l'avenir de l'Open web. Sont invités les passionnés de technologie, d'éducation et de création pour participer à des solutions innovantes aux questions urgentes du web ;
 MOSS (Mozilla Open Source Support), dotations aux projets open source et logiciels libres.

Versions et historiques 
 Historique des sorties de Mozilla Firefox
 Notes des versions de Mozilla Firefox

Notes et références